Als Bassiasaat bezeichnet man:

 Illipesaat, siehe Illipebutter
 Mowra(h)saat, siehe Madhuca longifolia
 Sheanüsse, siehe Karitébaum